WZP steht für:
 Württembergische Zentrumspartei
 Zip (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), ehemalige kanadische Fluggesellschaft

Abkürzung